Paralovo (Bosilegrad), een plaats in de Servische gemeente Bosilegrad
 Paralovo (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar